Paul Schmidt peut désigner :
 Paul Schmidt (1899-1970), également connu sous le nom de Paul-Otto Schmidt, linguiste allemand qui servit de principal interprète à Adolf Hitler ;
 Paul Schmidt  (1917-1983), résistant, compagnon de la Libération ;
 Paul Schmidt (1931-), un athlète allemand, spécialiste du 800 mètres.